Landkreis Lübben ist der Name folgender Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Lübben (Spreewald) (1816–1952)
 Landkreis Lübben (1990–1993), siehe Kreis Lübben